

Patronyme 
 
 abbé Berthaud (?-1783), prélat français, maître de pension à Paris ;
 Fabienne Berthaud (1966-), écrivaine, actrice, scénariste et réalisatrice française ;
 Hélène Berthaud (1923-2014), résistante française ;
 Lise Berthaud (1982-), altiste française ;
 Louis-Agathe Berthaud (1810-1843), poète romantique français.

Odonyme 

 impasse Berthaud, une voie du  de Paris.

Patronyme français